Hinterwald heißen folgende geographische Objekte:

 Hinterwald (Braubach), Ortsteil von Braubach, Rheinland-Pfalz (ehemalige Gemeinde)
 Hinterwald (Bühlerzell), Weiler der Gemeinde Bühlerzell im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Hinterwald (Gemeinde Sankt Gilgen), Ort bei Sankt Gilgen, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Hinterwald (Gemeinde Feistritztal), Ort in Feistritztal, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Hinterwald (Gemeinde Sölk), Ort in Sölk, Bezirk Liezen, Steiermark

 Mayener Hinterwald, Region in der Eifel bei Mayen, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Hinterwaldberg
 Hinterwalden
 Hinterwaldkopf
 Hinterwaldner